Guide River ist der Name folgender Flüsse:

 Guide River (Acheron River), Nebenfluss des Acheron River (Clarence River), Neuseeland
 Guide River (Cam River), Nebenfluss des Cam River, Australien